Европско првенство у одбојци 1985. је било 14. по реду Европско првенство које се од 29. септембра до 6. октобра одржавало у Холандији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Ворбург

Група Б – Зволе

Група Ц – Хертогенбос

Други круг

Група од 7.-12. места - Гронинген

Група од 1.-6. места – Амстердам

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Холандији
Одбојка у 1985.